Брайнин (także Brainen, Brajnin, Braynen, Breinin, pierwotnie rosyjsko-żydowskiej; w Europie, wśród ochrzczonych Żydów, nazwa ta jest znana jako Brainin z pierwszej połowy XVIII wieku) jest nazwą z następujących osób:

 Boris Brainin (Sepp Österreicher, 1905–1996), austriacki poeta, tłumacz, satyryk
 Danny Brainin (?–?), amerykański aktor filmowy: "Xtro", "Yentl", "Cwaniak"
 David Brainin (1905–1942), francuski malarz i tancerz baletu, zmarł w Oświęcimiu
 Elisabeth Brainin (1949), austriacka psychoanalityk i autor
 Fritz (Frederick) Brainin (1913–1992), austriacko-amerykański poeta
 Grégoire Brainin (Moineau, 1933), francuski poeta, reżyser filmowy, filozof
 Harald Brainin (1923–2006), austriacki poeta i pisarz
 Jerome (Jerry) Brainin (1916–2000), amerykański kompozytor jazzowy
 Max Brainin (1909–2002), austriacko-amerykański reklamowy malarz
 Michael Brainin (1951), austriacki uczony-neurolog
 Norbert Brainin (1923–2005), austriacko-brytyjski skrzypek, założyciel kwartetu "Amadeus"
 Peter Brainin (1959–), amerykański saksofonista i kompozytor jazzowy
 Reuben Brainin (1862–1939), hebrajski i jidysz pisarz i krytyk literacki
 Teodor Brainin (1905–?), rosyjski aktor filmowy
 Valeri Brainin (1948), rosyjsko-niemiecki poeta i muzykolog

Inne zapis:
 Raymond Breinin (1910–2000), rosyjsko-amerykański malarz i projektant
 Zofia Brajnin (1861–1937), polsko-niemiecka operowa śpiewaczka

Przypisy